Deacon (diacre en français) est un patronyme anglophone, utilisé parfois comme prénom.

Patronyme 

 Adam Deacon (né en 1983), acteur britannique,
 Brett Deacon (né en 1982), joueur de rugby à XV anglais,
 Dan Deacon (né en 1981), musicien composeur-performeur américain,
 Donald John Deacon (1913-1943), joueur professionnel de hockey sur glace canadien,
 Eric Deacon (né en 1950), acteur, scénariste et réalisateur britannique,
 George Deacon (1906-1984), chimiste et océanographe britannique,
 ,
 Janette Deacon, archéologue sud-africaine,
 Jared Deacon (né en 1975), athlète britannique,
 John Deacon (né en 1951), musicien britannique du groupe Queen,
 Louis Deacon (né en 1980), joueur de rugby à XV anglais,
 Michael Deacon (1933-2000), acteur écossais,
 Richard Deacon (1924-1984), acteur américain,
 Richard Deacon (né en 1949), sculpteur britannique.

Prénom 
 Deacon Manu (né en 1979), joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Pseudonyme et surnom 
 The Deacon, un des pseudonymes utilisés par le DJ et producteur américain Gerald Mitchell,
 Deacon Jones (né en 1938), joueur américain de football américain,
 James Thomas McGuire, dit Deacon McGuire, (1863-1939), joueur et manager américain de baseball,
 Deacon The Villain, rappeur américain,
 William Brodie (1741-1788), dit Deacon Brodie, ébéniste, homme politique et voleur écossais,
 Jacques le Diacre ou James the Deacon (mort après 671), diacre italien.

Fiction 
 Deacon Frost, super-vilain créé par Marvel Comics,
 Deacon, le méchant du film Waterworld, interprété par Dennis Hopper.

Musique 
 Deacon Blue, groupe de pop écossais,
 The Deacon, le deuxième groupe du musicien John Deacon, mais qui ne dura pas longtemps, John trouvant le niveau du groupe trop faible,
 "Deacon Blues", chanson écrite par Walter Becker et Donald Fagen en 1976 et enregistrée par leur groupe Steely Dan en 1976.

Divers 
 Deacon, canon automoteur britannique.

Notes et références

Homonymie de patronyme